Grijs naaldkwastje
 Wit naaldkwastje